Ананидзе — фамилия.
 Ананидзе, Джано Амиранович (род. 1992) — грузинский футболист.
 Ананидзе, Еуб Инушевич — звеньевой колхоза «Гза комунизмисакен» Кединского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Ионанидзе, Зураб Давидович (род. 1971) — грузинский футболист.
 Примечания